Die Liste zoologischer Gärten und Aquarien in Afrika enthält Zoos, Schauaquarien und andere öffentlich zugängliche zoologische Einrichtungen auf dem afrikanischen Kontinent, sortiert nach Ländern.

Liste

Quellen 
 Zoos Worldwide – Africa (englisch)
 LeZoosDansLeMonde – Afrique (französisch)
 African Zoos & Animal Collections (englisch)
 ZooTourism (englisch)
 Aquarium Directory (englisch)

Einzelnachweise 

Afrika
!Afrika
!Afrika
!Afrika